Half Shot at Sunrise – film del 1930 diretto da Paul Sloane
Half Shot at Sunrise – cortometraggio del 1941 diretto da Del Lord